Barabás: férfikeresztnév
 Barabás: település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Barabás: újszövetségi férfi, bibliai szereplő
 Barabás: 1961-es angol film, rendezte Richard Fleischer, címszereplő Anthony Quinn